Aardrijkskunde
Cardoso (Brazilië), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo

Personen met de achternaam Cardoso
Fernando Henrique Cardoso, 38ste president van de Federale Republiek Brazilië
Manuel Cardoso (componist), Portugees componist
Manuel Cardoso (wielrenner), Portugees wielrenner
Ruth Cardoso, Braziliaans antropologe
Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais, Portugees militair en politicus
Waldemar Levy Cardoso, Braziliaans militair